Юркино — название населённых пунктов:

Архангельская область 
 Юркино — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.

Вологодская область 
 Юркино — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Юркино — деревня в Сосновском сельском поселении Вологодского района.
 Юркино — деревня в Бабушкинском районе.
 Юркино — деревня в Кирилловском районе.

Ивановская область 
 Юркино — деревня в Ивановском районе.
 Юркино — деревня в Палехском районе.
 Юркино — деревня в Шуйском районе.

Калужская область 
 Юркино — деревня в Ферзиковском районе.

Костромская область 
 Юркино — деревня в Антроповском районе.
 Юркино — деревня в Макарьевском районе.
 Юркино — деревня в Судиславском районе.
 Юркино — деревня в Чухломском районе.

Марий Эл 
 Юркино — деревня в Медведевском районе.
 Юркино — посёлок в Юринском районе.

Московская область 
 Юркино — деревня в Волоколамском районе.
 Юркино — деревня в Дмитровском районе.
 Юркино — деревня в Истринском районе.
 Юркино — деревня в Талдомском районе.

Мурманская область 
 Юркино — заброшенная деревня в Кольском районе.

Нижегородская область 
 Юркино — село в Лысковском районе.
 Юркино — деревня в Чкаловском районе.

Новгородская область 
 Юркино — деревня в Мошенском районе.

Рязанская область 
 Юркино — деревня в Рыбновском районе.

Свердловская область 
 Юркино — посёлок в Ивдельском городском округе.

Тамбовская область 
 Юркино — посёлок в Староюрьевском районе.

Тверская область 
 Юркино — деревня в Калязинском районе.
 Юркино — деревня в Кесовогорском районе.
 Юркино — деревня в Кимрском районе.
 Юркино — деревня в Селижаровском районе.

Ярославская область 
 Юркино — деревня в Борисоглебском районе.
 Юркино — деревня в Некоузском районе.
 Юркино — деревня в Некрасовском районе.
 Юркино — деревня в Пошехонском районе.
 Юркино — деревня в Покровском сельском поселении Рыбинского района.
 Юркино — деревня в Волжском сельском поселении Рыбинского района.
 Юркино — деревня в Угличском районе.
 Юркино — деревня в Ярославском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Юркино — село в Ленинском районе.